Hendon steht für:

 Hendon (London), einen Stadtteil von London im Bezirk London Borough of Barnet
 Hendon (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Municipal Borough of Hendon, einen Bezirk in der ehemaligen Grafschaft Middlesex (heute Teil Londons)

Hendon ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Hendon (1944–2018), US-amerikanischer Politiker